Mika Kauhanen (ur. 14 września 1989 w Kuopio) – fiński skoczek narciarski, reprezentant Puijon Hiihtoseura.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 7 stycznia 2006 w Planicy podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 83,5 m na skoczni normalnej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Kauhanena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Kuopio
Urodzeni w 1989